OU steht als Abkürzung für:
 Court Line, ehemalige britische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Croatia Airlines, kroatische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Ohio University in Athens (Ohio), Vereinigte Staaten
 University of Oklahoma in Norman (Oklahoma), Vereinigte Staaten
 The Open University, eine staatliche Fernhochschule im Vereinigten Königreich
 Organizational Unit, ein Containerobjekt in einem Active Directory; auch im Novell eDirectory
 Ortsumgehung
 Oxford Union, Debattierclub im Vereinigten Königreich
 Provinz Ourense, Spanien, auslaufendes Kfz-Kennzeichen

Ou steht für:
 ʻŌʻū, eine Finkenart
 Nam Ou, Nebenfluss des Mekong in Laos
 Ou Dongni (* 1993), chinesische Badmintonspielerin
 Francisco Ou (1940–2021), taiwanischer Politiker
 Ou Manling, chinesisch-deutsche Autorin
 Ou Xuanyi (* 1994), chinesischer Badmintonspieler

Siehe auch:

Abkürzung